Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Gray () :
le comté de Gray, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Gray, situé dans l'État du Texas.